Шерве () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Шерве () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр